Тре́йси МакНайт () — американский композитор и актриса. На её счету около 140-ка работ в кино и на телевидении. В настоящее время она отвечает за музыку проектов медиакомпании «Lionsgate».

Избранная фильмография 
  — «Замена» / The Substitute
  — «Липкие пальчики времени» / The Sticky Fingers of Time
  — «Высокое искусство» / High Art
  — «Тёмная гавань» / Dark Harbor
  — «Трюк» / Trick
  — «Только ты и я» / Down to You
  — «Джули Джонсон» / Julie Johnson
  — «Звериная натура» / Human Nature
  — «Юность Виктора Варгаса» / Raising Victor Vargas
  — «Соединённые штаты Лиланда» / The United States of Leland
  — «Код 46» / Code 46
  — «Кофе и сигареты» / Coffee and Cigarettes
  — «Загадочная кожа» / Mysterious Skin
  — «Отель «Руанда»» / Hotel Rwanda
  — «Спасая лицо» / Saving Face
  — «Правила секса 2: Хэппиэнд» / Happy Endings
  — «Убийственная игра» / Murderball
  — «Жестокие люди» / Fierce People
  — «Ледяной урожай» / The Ice Harvest
  — «Положись на друзей» / Friends with Money
  — «Чокнутый» / Delirious
  — «Техасская резня бензопилой: Начало» / The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
  — «Мистификация» / The Hoax 
  — «Экс-любовник» / The Ex
  — «Десять заповедей» / The Ten
  — «Хохотушка» / Smiley Face
  — «Спокойной ночи» / The Good Night 
  — «Глава 27» / Chapter 27
  — «Вакансия на жертву» / Vacancy
  — «Фиолетовые фиалки» / Purple Violets
  — «Жизнь как катастрофа» / Trainwreck: My Life as an Idiot
  — «Гитара» / The Guitar
  — «В одно ухо влетело» / Diminished Capacity
  — «Повышение» / The Promotion
  — «Счастливчики» / The Lucky Ones
  — «Каратель: Территория войны» / Punisher: War Zone
  — «Нежность» / Tenderness
  — «Замёрзшие души» / Cold Souls
  — «Сезон побед» / The Winning Season
  — «Посланник» / The Messenger
  — «Парк культуры и отдыха» / Adventureland
  — «Носители» / Carriers
  — «Киллеры» / Killers
  — «Неудержимые» / The Expendables
  — «Альфа и Омега: Клыкастая братва» / Alpha and Omega
  — «Три дня на побег» / The Next Three Days
  — «Большая счастливая семья Мэдеи» / Madea's Big Happy Family
  — «Погоня» / Abduction
  — «Воин» / Warrior
  — «Голодные игры» / The Hunger Games
  — «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка» / What to Expect When You're Expecting
  — «Программа защиты свидетелей Мэдеи» / Madea's Witness Protection
  — «Возвращение героя» / The Last Stand
  — «Мы — семья Пиплз» / Peeples
  — «Иллюзия обмана» / Now You See Me
  — «РЭД 2» / Red 2
  — «Медсестра 3D» / Nurse 3D
  — «Голодные игры: И вспыхнет пламя» / The Hunger Games: Catching Fire
  — «День драфта» / Draft Day
  — «Цимбелин» / Cymbeline
  — «Сельма» / Selma
  — «Безродные звери» / Beasts of No Nation
  — «Общественная мораль» / Public Morals
  — «Агент Икс» / Agent X
  — «Три девятки» / Triple 9
 - — «Изгои» / Outsiders

Примечания

Ссылки